Tijuana – città del Messico
Tijuana – comune messicano comprendente l'omonima città 
Tijuana – fiume dell'America
Tijuana – singolo di Emis Killa
Tijuana – serie televisiva messicana del 2021